«Дневник Машиниста» () — сербско-хорватская чёрная комедия, снятая Милошем Радовичем. Мировая премьера ленты состоялась 2 июля 2016 года.

Сюжет 
Главный герой фильма, машинист Илия, за свою долгую карьеру переехал насмерть 28 человек и установил печальный рекорд. Отправляясь на пенсию он ставит на свое место приемного сына Симу, которого пугает перспектива задавить человека. Но первое время у Симы не случается несчастных случаем, а страх и напряжение только растут. Видя это, Илия берет дело в свои руки, чтобы помочь сыну стать машинистом в полном смысле этого слова..

Награды 
Приз зрительских симпатий на ММКФ 2016 .

В ролях 
 Лазар Ристовски
 Маряна Каранович
 Ясна Джуричич
 Младен Нелевич

Примечания 

Фильмы-драмы Сербии